

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 4 podstawowe 
 Domanice – przysiółek wsi Słupice  w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Łagiewniki
 Domanice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wińsko 
 Domanice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Mietków 
 Domanice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Domanice 
 Domanice – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko
 Domanice – część wsi Łebień w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Damnica

Zobacz też 
 Domanice-Kolonia, Domanice-Majątek